Mount est un mot anglais signifiant mont ou montage, c'est aussi le terme utilisé pour monture (cheval). Il peut faire référence à :
 Point de montage, sur un système d'exploitation,
et aussi :
 , diverses villes des États-Unis,
C'est aussi un village se situant en France dans le haut Var (83), qui est adjacent au village de Mons. Ce nom est issu d'une population anglophone qui y réside depuis environ 200 ans.

Patronyme 

 Evelina Mount (1837-1920), artiste américaine ;
 Mason Mount (1999-), footballeur international anglais.